Nantwich Town Football Club é um clube semiprofissional de futebol inglês, com sede na cidade de Nantwich. Foi fundado em 1883, como Nantwich FC. Seu estádio é o The Weaver Stadium, cuja capacidade é de 3.500 lugares.

As cores oficiais do time são verde e branco (primeiro uniforme) e amarelo-escuro e preto (uniforme reserva).

Ligações externas 

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1884
Fundações na Inglaterra em 1884
Cheshire